NGC 5017 (другие обозначения — MCG -3-34-16, PGC 45900) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5017
Дева (созвездие)